Ricardo Cabot puede referirse a diversos personajes: 

Ricardo Cabot Montalt (1885-1958), deportista español y dirigente de la Real Federación Española de Fútbol.
Ricardo Cabot Boix (1917-2014), jugador internacional de hockey sobre hierba español, hijo del anterior.
Ricardo Cabot Durán (1949), jugador olímpico de hockey sobre hierba español, hijo del anterior y nieto del primero.